Молодіжна збірна Ізраїлю з футболу () — національна футбольна збірна Ізраїлю, у складі якої можуть виступати футболісти у віці 21 року та молодше.

Виступи на чемпіонатах Європи

Посилання 
 Футбольна асоціація Ізраїлю

Футбольна збірна Ізраїлю
Ізраїль